

Toponymie
 Wieliczna est un village polonais situé dans la gmina de Stoczek dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie.
 Wieliczna est un village polonais situé dans la gmina de Przeworno dans le powiat de Strzelin  et en voïvodie de Basse-Silésie.